

Geografia 
 Gash – altro nome del Mareb, fiume africano

Musica 
 Gash – extended play dei Pram del 1990
 Gash – album di Foetus del 1995